Пилигино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пилигино — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Пилигино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.